GOAT, es un acrónimo de uso coloquial en inglés, empleado generalmente en el ámbito deportivo, que significa "Greatest of all time", traducido al español como "El mejor de la historia" ("El mejor de todos los tiempos" o "El más grande de la historia").

El término inglés goat (cabra en español) puede hacer referencia a:

Cultura

Cine 
 The Goat (1917), protagonizada por Oliver Hardy;
 The Goat (1918), protagonizada por Fred Stone;
 The Goat (1921), protagonizada por Buster Keaton;
 Goats (2012), protagonizada por David Duchovny;
 Goat (2015), protagonizada por Peter Baláž;
 Goat (2016), protagonizada por Nick Jonas;

Literatura 
 Goats (2000), novela de Mark Jude Poirier;
 Goats, webcomic de Jonathan Rosenberg;
 The Goat, or Who Is Sylvia? (2002), obra de Edward Albee;

Música 
 Goat, banda sueca;
 Goat, nombre artístico del cantautor estadounidense Andy Rosen;
 The Goats, grupo de hip hop estadounidense;
 Goat (1991), álbum de The Jesus Lizard;
 G.O.A.T. (2000), álbum de LL Cool J;
 The Goat (2011), álbum de Inkubus Sukkubus;
 The Goat (2020), álbum de Ñengo Flow;

Televisión 
 "The Goat" (2008), episodio 17 de la tercera temporada de How I Met Your Mother;

Lugares 
 Goat Island, pequeña isla deshabitada en el río Niágara;
 Isla Goat, en Trinidad y Tobago;
 Goat Fell, es el pico más alto de la isla de Arran, en Escocia;

Vehículos
 Pontiac GTO, serie de automóviles muscle car;
 Sandlin Goat, un planeador ligero;
 Gama Goat, un pequeño y articulado vehículo de la US Army;

Otros
 Government of All the Talents o Ministry of All the Talents, un ministerio británico;
 The Goat, Kensington, un pub en Londres;
 Goatse.cx, sitio de Internet;

Véase también 
 Cabra